Robert Davidson (1928–1993) skót nemzetközi labdarúgó-játékvezető
 Robert Davidson (1958) ausztrál vívó, olimpikon